, film américain de Robert Hartford-Davis , sorti en 1974
 , film documentaire canado-argentin d'Avi Lewis, sorti en 2004
 The Take, film américain de Brad Furman, sorti en 2007
 , mini-série britannique, diffusée en 2009